

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Grzegorzew

Osoby 
 Theresa Georgen – niemiecka historyk sztuki

Zobacz też 
 St. Georgen
 Sankt Georgen